Till we have faces (Lewis), boek van C.S. Lewis
Till we have faces (Steve Hackett), album van Steve Hackett, een verwijzing naar bovenstaand boek.